Aich kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Aich (Neckar), vattendrag, Baden-Württemberg,

Österrike 

 Aich (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar